Anschläger bezeichnet:
 Anschläger (Bergbau), Schachtbedienungsmann und Signalgeber an die Fördermaschine.
 Anschläger (Kran), Person an der Last einer Hebevorrichtung, die das Heben der Last vorbereitet, diese anschlägt und bis zum sicheren Absetzen überwacht.
 Anschläger (Plakat), Arbeiter zum Anbringen von Werbeplaketen.
 Anschläger (Beschläge-Montierer) Handwerker, die an den Türen und Fenstern die Beschläge anbringen.
 Faustballspieler, der die Angabe ausführt.